Åland kan syfta på:

Geografi

Finland
Ålands län  – ett tidigare län i Finland

Sverige
 Ålands socken – socken i Uppland
 Ålands landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län
 Ålands församling –  en församling i Uppsala stift
 Ålands kyrka – en kyrkobyggnad i Ålands socken i Uppsala kommun
 Ålands distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län
 Åland, Uppsala kommun – by i Uppsala kommun

Se även 
 Ålandet – ö i Norrtälje kommun

Åland 
 Åland – en ögrupp och ett landskap i Finland
 Landskapet Åland – ett samlingsnamn för det självstyrda landskapet Ålands regering och dess förvaltning
 Fasta Åland – huvudön i ögruppen Åland

Se även  
 Ålands hav 
 Ålands skärgård 
 Åland24
 Ålands flagga
 Ålands prosteri
 Ålands självstyrelse
 Ålands demilitarisering
 Ålandsmodellen
 Ålandspannkaka
 Ålänningens sång
 Åboland
 Nya Åland – en åländsk dagstidning grundad 1981
 Air Åland